Воево́да калишский — должностное лицо Речи Посполитой. Калишское воеводство имело восемь сенаторов, среди которых были: воевода и каштелян калишские.

!